Южнокойсанские языки (языки таа-къви, туу-къви) — это языковая семья, состоящая из двух языковых кластеров, на которых говорят в Ботсване и Южной Африке. Наличие связи между этими двумя кластерами не вызывает сомнений, но связь не является близкой.

Классификация

Группа туу (таа) 

 Къхонг
 Нижненоссобский язык †

Группа къви 

 Нлуу
 Цъхам
 Ксегви †
 Батва †
 Сероа †

Лексика 
Лексика:

Примечания 

Южнокойсанские языки
Койсанские языки
Языки Ботсваны
Языки Намибии